La palabra falso puede hacer referencia a:

 Falsedad, mentira o declaración falsa que pretende pasar por verdadera.
 En ilusionismo, el falso pulgar, que es un accesorio usado por los magos.
 En lingüística, un falso amigo, que es una palabra de otros idiomas que se parece (en la escritura o en la pronunciación) a una palabra en la lengua materna del hablante pero el significado de la palabra no conuerda con el real.
 En psicología, un recuerdo falso, que es un recuerdo de un evento que no ocurrió o una distorsión de un evento que ocurrió.
 En cinematografía, un falso documental, que es un género de cine y televisión o una obra de dicho género que se presenta como una grabación de la vida real, aunque se produce como una obra de ficción. 
 En lógica, una proposición se refiere a un enunciado que puede ser verdadero o falso, generalmente una oración enunciativa.
 Falsificación.

Enlaces externos